OS может относиться к:

 Старый стиль () — обозначение даты, указывающее на отношение к юлианскому календарю, в противоположность новому стилю, указывающему на отношение к григорианскому календарю.
 Open SEAT — теннисный турнир в Барселоне, сейчас известный как Torneo Godó.
 Open source — открытый код, схема разработки и распространения программных продуктов.
 Операционная система () — программное обеспечения для управления компьютером.
 OS/2 — операционная система фирмы IBM.
 Outlaw Star — аниме студии Sunrise в жанре космического вестерна.
 Austrian Airlines — австрийские авиалинии.
 Осетинский язык () — аббревиатура стандарта ISO 639-1.

Os может относиться к:
 Ус (Хедмарк) () — муниципалитет в Норвегии.
 Ус (Хордаланн) () — муниципалитет в Норвегии.
 Осмий, символ «Os» — химический элемент.

См. также 
 Per os — медицинский термин, обозначающий обследование больного и приём лекарственных средств через рот.
 ОС
  (значения)